Albanella – comune italiano della provincia di Salerno
Albanella – nome comune di alcuni uccelli rapaci del genere Circus
Albanella (o Arbanella) – termine della lingua ligure per il nome di un recipiente
Albanella (o Albanello) – vino siculo

Altri progetti